Taraño puede hacer referencia a:
 Táraño (Asturias), casería de la parroquia de Solís, concejo de Corvera de Asturias, Asturias.
 Taraño (La Coruña), lugar de la parroquia de Régoa, concello de Cedeira, provincia de La Coruña.